Md. Ruhul Amin est un juriste bangladais qui a occupé le poste de  président de la Cour suprême du Bangladesh et de juge en chef du Bangladesh du  au .

Carrière 
Du 7 au , le juge Md Ruhul Amin, alors à la division d'appel de la Cour suprême du Bangladesh a assumé les responsabilités du juge en chef en l'absence du juge J. R. Mudassir Husain. Le président Iajuddin Ahmed lui a confié ces responsabilités en vertu de l'article 97 de la Constitution du Bangladesh.

Le juge Md Ruhul Amin est le juge en chef du Bangladesh à partir du , selon un communiqué Département de l'information de la presse qui indique que le Président Iajuddin Ahmed a nommé le juge le plus ancien de la Division d'appel à la tête du pouvoir judiciaire. JR Mudassir Husain, le prédecesseur, prend sa retraite le .

Amin a prévenu que toute irrégularité et corruption ne serait en aucun cas tolérée dans l'institution dont le rôle cardinal est d'établir la justice. , a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'installation des membres du comité exécutif de l'association du barreau du district de Chittagong.

L'Association du barreau de la Cour suprême (SCBA) n'a pas fait ses adieux à Md Ruhul Amin lors le dernier jour de son mandat, en signe de protestation contre certains jugements de la Cour suprême. Pour lui succéder, Ll président Ahmed a nommé MM Ruhul Amin au poste de juge en chef, à la place du juge Mohammad Fazlul Karim, le membre le plus ancien de la division d'appel de la Cour suprême après le juge en chef en exercice. La convention d'ancienneté a déjà été violée le , par le régime de l'Alliance BNP-Jamaat, lorsque le juge K. M. Hasan a été nommé juge en chef du Bangladesh à la place de deux de ses collègues, le même Md. Ruhul Amin et Md. Fazlul Karim.

Références 

Naissance en 1941
Juge en chef du Bangladesh